Cassidy Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Cassidy Creek (Walsh River), Nebenfluss des Walsh River in Queensland
 Cassidy Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland